Santi Gervasio e Protasi ist de Name folgender Kirchengebäude:
 Santi Gervasio e Protasio (Nadro)
 Santi Gervasio e Protasio (Rapallo)

Siehe auch:
 Gervasius-und-Protasius-Kirche